Figlie dello Spirito Santo - congregazione religiosa di diritto pontificio con casa generalizia a Città del Messico
 Figlie dello Spirito Santo, o Suore Bianche di Bretagna - congregazione religiosa di diritto pontificio con casa generalizia a Rennes